«Ла Пасс» — сейшельский футбольный клуб из города Ла Пас, расположенного на острове Ла-Диг. Выступает в Чемпионате Сейшельских островов.

Достижения 
 Чемпион Сейшельских островов: 5
 2002
 2004 (тренер Войо Гардашевич
 2005 (тренер Войо Гардашевич)
 2009 (тренер Джеральд Лаблех)
 2021/22
 Серебряный призёр: 2
 2008
 2010
 Бронзовый призёр: 4
 1999
 2001
 2003
 2006

Международные соревнования 
 Лига чемпионов КАФ: 1
 2006 — 1ый раунд
 2010 — Предварительный раунд

Известные футболисты 
  - защитник сборной Кении.

Примечания

Ссылки 
 http://www.betstudy.com/soccer-stats/teams/la-passe/under-over/

Футбол на Сейшелах